Il singolare del torneo di tennis Hartford WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Bill Scanlon 6-2, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (Campione)
 José Luis Clerc (primo turno)

  Wojciech Fibak (primo turno)
  Kevin Curren (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hartford WCT 1982